Floor (voornaam), een voornaam
 floor (optie), een soort optie
 Floor Truck Fabriek, een bedrijf
 Floor (functie), een wiskundige functie
 Floor, net als Flora afkorting voor Floralia, een jaarlijks bloemenfestival in september in Nederlandse plaatsen
 Floor (band), Amerikaanse metalband